Consuelo steht für:

 Consuelo (Dominikanische Republik), Stadt in der Dominikanischen Republik
 Consuelo (Vorname), weiblicher Vorname